Chalk Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chalk Peak (Arizona)	
 Chalk Peak (Monterey County, Kalifornien, 1105 m)	
 Chalk Peak (Monterey County, Kalifornien, 740 m)	
 Chalk Peak (Texas)